Фюрстенау () — может означать:

Топоним 
 Фюрстенау — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.
  — город в саксонском районе Саксонской Швейцарии, является местом административного сообщества Альтенберг, также один из признанных государством курортов в Восточных Рудных горах.
 Фюрстенау (Граубюнден) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Фюрстенау — немецкое название села  (гмина Новы-Двур-Гданьский, Поморское воеводство, Польша).

Персоналии 
 Фюрстенау, Антон Бернхард (1792—1852) — немецкий флейтист-виртуоз и композитор.